Horgenbach ist ein geographischer Name:

 Horgenbach, Quartier der Gemeinde Frauenfeld, Bezirk Frauenfeld, Kanton Thurgau; ehemals selbständige Gemeinde
 Horgenbach (Zipfelbach), rechter Zufluss des Zipfelbachs in Bittenfeld, Stadt Waiblingen, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Horbenbach
 Hörgenbach